Асхат Рашидович Сейсембек (; ) — спортивный функционер, генеральный  директор единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств направленных на развитие физической культуры и спорта Республики Казахстан, в соответствии с Постановлением Правительства РК от 14 мая 2020 года, Номер 301 казахский футболист.

Биография 
С 2002 по 2006 год играл за футбольные клубы «Тобол (Костанай)», «Химик (Степногорск)» и «Иртыш-2 (Павлодар)» на позиции полузащитника.

В 2006 году окончил Университет им. Д. А. Кунаева по специальности «юрист», а в 2007 году — Государственный университет управления в Москве по специальности «Менеджер в игровых видах спорта». В 2017 году окончил «ELS School of language» в США.

С 2006 по 2007 год работал юрисконсультом в посольстве Казахстана в России.

С 2007 по 2008 год был советником председателя комитета по спорту министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

В 2008—2011 годах был управляющим директором АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года».

С 2008 по 2012 год был советником президента по региону Центральная Азия Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) .

В 2011—2012 годах — советник Министра туризма и спорта Республики Казахстан.

С 2012 по 2013 год работал директором Департамента инфраструктуры спорта Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

В 2012—2014 годах был президентом Азиатской федерации универсального боя «Unifight» (универсальный бой).

В 2014—2015 годах был заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 2017 по 2020 год — исполнительный и спортивный директор «Altay Athletics Club».

С 2018 года — избран Генеральным секретарем Федерации лёгкой атлетики Республики Казахстан.

С 15 июля 2019 года — член Комиссии по проведению соревнований Азиатской легкоатлетической ассоциации (Asian Athletics Association).

22 июля 2020 года избран Генеральным директором Корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта».

Награды 
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан (2012)
Звание «Почетный деятель спорта Республики Казахстан» (2021)
Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан (2021)

Примечания

Ссылки 
 "Алтай Атлетикс": ожидания и перспективы
 Легкая атлетика - Программа "Олимп", телеканал "Хабар 24"
 Асхат Сейсембеков стал гостем телеканала Qazsport.
 Интервью Асхата Сейсембекова изданию vksport.kz
 ПО Душам #4 /Асхат Сейсембеков/ "Легкая атлетика - королева спорта"
 "Мы должны быть благодарны Ольге Рыпаковой за ее вклад в казахстанский спорт" интервью QazSport»   
 Подкаст с Нурсултаном Курман
 О деятельности Фонда Sport Qory в программе «СҰХБАТ»
 сюжет об игре БК "Астана" против "ЦСКА" в Алматы в рамках лиги ВТБ,телеканал Алматы  
 Комментарий Асхата Сейсембек по поводу организации домашних матчей БК "Астана" в Алматы, Телеканал Atameken Business
 Этноспорт / В Нур Султане проходит Чемпионат Казахстана по жамбы ату и тенге ілу - Комментарий Асхата Сейсембек для "Деловой Казахстан"

Футболисты Казахстана
Государственные деятели Казахстана
Футбольные функционеры Казахстана
Выпускники Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева